Бобровые — семейство млекопитающих из отряда грызунов.
 Бобровые (камни) — группа кекур, входящих в архипелаг Командорские острова.